Berenguela (en alemán: Berengaria, en portugués: Berengária, en francés: Bérengère) es un nombre propio de persona de origen germano.

Etimología 
Berenguela o Berengaria son formas femeninas del nombre propio Berengario o Berenguer, que viene del germánico berin-gari (lanza del guerrero) o tal vez de Warin-gari (lanza protectora). Las dos formas tienen gran vinculación con la historia española, tanto en Cataluña, Navarra como en Castilla.

Reinas 
 Berenguela de Barcelona (1116-1149), reina de Castilla.
 Berenguela de Navarra (1165<1170-1230), reina de Inglaterra.
 Berenguela de Castilla (1179<1180-1246), reina de Castilla (1217) y reina consorte de León (1197-1204).
 Berenguela de Portugal (1198-1221), infanta de Portugal y reina consorte de Dinamarca.
 Berenguela de Castilla (1253-1300), proclamada heredera al trono de Castilla y León e hija de Alfonso X el Sabio

Miembros de la realeza 
 Berenguela de León (1204-1237), hija de Berenguela I de Castilla y Alfonso IX de León.
 Berenguela de Castilla (1228-1279), monja e hija de Fernando III de Castilla y nieta de Berenguela I de Castilla y Alfonso IX de León.

Miembros de la nobleza 
 Berenguela López de Haro (1204-1237), noble vizcaína.

Torre 
 Berenguela torre del reloj y campana de la misma torre, de la Catedral de Santiago de Compostela, Galicia, España.

Inicialmente fue concebida como torre de defensa de la ciudad Compostelana. Iniciada en el XIV por Diego de Padrón y finalizada por Berenguer Landoira de donde proviene el nombre de la campana mayor de la Catedral. Su altura es de 70 metros. El reloj se instaló en el sigo XIX.

Nombres germanos
Nombres femeninos

it:Berengario